Ла Оаксакења има више значења:

 Ла Оаксакења (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Оаксакења (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Оаксакења (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Оаксакења (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику